Trg slobode (la « place de la Liberté ») peut désigner :

Places 
le Trg slobode, la place centrale de Novi Sad, la capitale de la province autonome de Voïvodine en Serbie ;
le Trg slobode, une place de Pančevo en Serbie ;
le Trg slobode, une place de Zrenjanin en Serbie ;

Autre 
Trg slobode, un film de Karolj Vicek, un réalisateur et scénariste serbe.

Voir aussi 
Place de la Liberté